Те́сля — те саме, що тесляр
 Те́сля — рідковживане позначення столяра

Прізвище 

Те́сля — українське прізвище.
 Тесля Анатолій Андрійович (1947) — філолог, економіст, директор Театру кіно ім. Т. Г. Шевченка (м. Донецьк), академік Академії технологічних наук, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений працівник культури України.
 Тесля Андрій Єфимович (1880 — ?) — громадсько-політичний діяч, депутат Першої Державної Думи Російської імперії (1906), публіцист.
 Тесля Андрій Олександрович (1981) — російський (Хабаровськ) філософ, культуролог.
 Тесля Володимир Миколайович (1978) — засновник і президент World Warriors Fighting Championship (WWFC), один із провідних функціонерів та «творець буму ММА в Україні».
 Тесля Григорій Терентійович (1909—1968) — заслужений артист УРСР.
 Тесля Іван Якович (1902—1996) — український географ і педагог.
 Тесля Михайло Пилипович (1924—2014) — український краєзнавець, громадський діяч, педагог.
 Тесля Трохим Трохимович (1903—1937) — український археолог, музейник.
 Тесля Юрій Миколайович — доктор технічних наук.

Примітки

Посилання 
 Тєсля // Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: У 2 т. / Укл.: Д. Г. Гринчишин та інш. — Т. 2: Н — Θ. — Київ: «Наукова думка», 1978. — С. 429.

Українські прізвища